Christian Giesler – musicista tedesco
 Hermann Giesler – architetto tedesco
 Jerry Giesler – avvocato statunitense
 Jon Giesler – giocatore di football americano
 Paul Giesler – politico tedesco
 Walter Giesler – calciatore e allenatore di calcio statunitense